Архиепархия Вашингтона

 Архиепархия Вашингтона — епархия Римской католической церкви
 Архиепархия Вашингтона — епархия Православной церкви в Америке.